Ostrowska ist der Familienname folgender Personen:

 Ilona Ostrowska (* 1974), polnische Schauspielerin
 Joanna Ostrowska (* 1983), polnische Historikerin, Filmwissenschaftlerin und Dramaturgin
 Małgorzata Ostrowska-Królikowska (* 1964), polnische Schauspielerin
 Rita Ostrowska (* 1953), ukrainische Künstlerin
 Zofia Ostrowska-Kębłowska (1931–2010), polnische Kunsthistorikerin und Hochschullehrerin